Григо́рий Григо́рьевич Данило́вич (1825—1906) — воспитатель последнего русского царя Николая II, генерал от инфантерии.

Биография 

Григорий Данилович происходил из дворянского рода Даниловичей Черниговской губернии.

Общее образование получил в Полоцком кадетском корпусе. В 1843 году был выпущен из Дворянского полка в Литовский лейб-гвардии полк. В 1845 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, которую окончил по второму разряду.

С марта 1848 года по октябрь 1850 года был учителем в Дворянском полку; затем — помощником начальника отделения штаба военно-учебных заведений.

В период август 1854 — июль 1863 года он — инспектор классов, а в июле 1863 — июне 1866 года — директор 2-го кадетского корпуса. 

С 28 октября 1866 года — генерал-майор. В 1866—1877 годах Григорий Григорьевич Данилович — директор 2-й Петербургской военной гимназии, как стал именоваться кадетский корпус. Благодаря усилиям Г. Г. Даниловича и М. С. Лалаева при гимназии были учреждены педагогические курсы. На протяжении ряда лет являлся членом комитета литературного фонда. С апреля 1877 года — член Главного военно-учебного комитета. 1 января 1878 года произведён в генерал-лейтенанты.

С 25 февраля 1881 года по 20 октября 1894 года Г. Г. Данилович служил воспитателем великих князей Николая и Георгия Александровичей. В 1881 году был назначен генерал-адъютантом.

В 1892 году был произведён в генералы от инфантерии. 4 января 1895 года был удостоен звания генерала, состоящего при Особе Его Величества.

Григорий Григорьевич Данилович умер в 1906 году.

Источники 
 
 
 Памяти Г. Г. Даниловича // «Русская старина». — 1908. — № 9

Ссылки 
 
 Биографическая справка.

 

Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Дворянского полка
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Директора Второго кадетского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы при Особе Его Величества
Воспитатели монархов